Daviess County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Daviess County Courthouse (Indiana), NRHP-Nr. 08000916
 Daviess County Courthouse (Missouri), NRHP-Nr. 80002350